Plusieurs pays, notamment africains, possèdent une province du Nord-Ouest :
 Province du Nord-Ouest (Afrique du Sud)
 Province du Nord-Ouest (Cameroun)
 Province du Nord-Ouest (Sierra Leone)
 Province du Nord-Ouest (Sri Lanka)
 Province du Nord-Ouest (Zambie)

Voir aussi 
 
 
 la province de la Frontière du Nord-Ouest, au Pakistan.